José de Torres y Martínez Bravo (1670-1738), un compositeur et musicien espagnol.
 José Torres (1925- ), un acteur vénézuélien.
 José Torres, un danseur et chorégraphe espagnol.
 José Torres, un boxeur portoricain.
 José Torres, un footballeur puis entraîneur de football portugais.
 José María Torres, un karatéka espagnol.
 José Anthony Torres, un joueur de football international panaméen.
 José Francisco Torres, un joueur de football (soccer) américain.